Poison — 9-й сингл английского электронного коллектива The Prodigy и последний со второго альбома Music For The Jilted Generation. Трек имеет жесткое индастриал звучание и является сплавом техно и хип-хопа. Гораздо более жесткой вещью получилась композиция «Rat Poison».

Клип 

Видеоклип этой песни стал ещё одним свидетельством того, что теперь Рrodigy уже совсем не те рэйверы в зелено-белых костюмах, которые подарили миру «Charly» и «Everybody in the Place». Если ранние дешевенькие клипы были лишь попытками показать Лироя и Кита на фоне различных пейзажей, при этом Максим просто грозно смотрел в камеру, у Лайама был слегка растерянный вид, а вся группа представляла собой не более чем забавных придурков из Эссекса, то видеоряд, сопровождавший «Роіson», больше напоминал крутой боевик.

В видеоклипе для Рoison режиссёр Уолтер Штерн (он снимает клипы Рrodigy, начиная с «No Good») поместил группу в темницу, по стенам которой стекает чёрная слизь, а сверху свисают оборванные кабели и канализационная труба на стене, из которой текут отходы. При этом картинка выхватывается из темноты неравномерными вспышками стробоскопа. Максим стоит со своим микрофоном, беспрерывно сотрясаясь под суровый ритм Лайама, сидящего за ударной установкой на заднем плане. Лирой просто стоит, пожевывая жвачку, на нём солнечные очки, несмотря на темноту. Чем дальше, тем мрачнее; вот появляется Кит, волосы его спутаны, лицо заляпано грязью. В промежутках между крупными планами, которыми дается каждый участник группы (причем Максим и Лирой вообще почти сталкиваются с объективом), во время вспышек света мы видим, что Кит пытается подраться с Лироем, несмотря на то что тот гораздо выше его, а затем начинает доставать Лайама, который с омерзением смотрит на коллегу из-за ударной установки. Музыка становится все более резкой и угрожающей, Лайам вскакивает из-за барабанов, набрасывается на своего сотоварища, толкает Кита в грязную жижу, в которой он некоторое время лежит, а потом начинает уползать на четвереньках, беспомощный, покрытый с ног до головы мерзкой отравой, заполняющей помещение.

Список композиций 
 «Poison» (95 EQ) — 4:00
 «Rat Poison» — 5:30
 «Scienide» — 5:48
 «Poison» (Environmental Science Dub Mix) — 6:17

Примечания 

Синглы The Prodigy
Песни 1995 года
Синглы XL Recordings